Kersch ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Kersch (* 1961), luxemburgischer Politiker
 Manfred Kersch (1913–1995), deutscher Leichtathlet

Kersch ist

 Kersch, deutscher Name von Cres, Insel
 Kersch, deutscher Name von Cres (Stadt)
 Kersch (Ralingen), ein Ortsteil der Gemeinde Ralingen im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz 
Siehe auch:
 Kerschen
 Kerscher
 Kersh
 Kertsch
 Kirsch